Rumilly (Alta Saboia)
 Rumilly (Pas-de-Calais)